Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Astaná en el año 2014.
Por orden alfabético:

 Astana Challenger 2014 

 President's Cup 2014